Název Awana má více významů:

 Awana, mezinárodní křesťanská organizace pro děti a mládež
 Awana (řeka), řeka na ostrově Great Barrier Island v Novém Zélandu
Awana Bay, zátoka a pláž na ostrově Great Barrier Island v Novém Zélandu
Awana Skyway, lanovka v Bentong, federální stát Pahang v Malajsii
Theyab Awana (1990 – 2011), fotbalový hráč, Spojené arabské emiráty